Schusterstein steht für

 Schusterstein (bei Köthensdorf), Felsen in Taura, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schusterstein (bei Rosemarsow), Findling in Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schustersteine (bei Unterschönau), zwei Findlinge in Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern